Nené (1949–) portugál labdarúgó
Nenê (1981–) brazil labdarúgó
Nenê (1982–) brazil kosárlabdázó
Film
Nenè, Salvatore Samperi rendező 1977-es filmje
BIológia
Nēnē, a Hawaii lúd polinéz eredetű neve